Tasiusaq kan henvise til flere artikler:

 Tasiusaq (Avannaata) – en bygd i Avannaata Kommune i Grønland.
 Tasiusaq (Narsaq) – et grønlandsk fåreholdersted.
 Tasiusaq (Kujalleq) – en bygd i Kujalleq Kommune i Grønland.